

Medaglie

Teste di serie

  Abbos Atoev (Trentaduesimi)
  Andranik Hakobyan (Quarti di finale)
  Jaime Cortez (Sedicesimi)
  Artëm Čebotarev (Sedicesimi)

<li>  Abdelmalek Rahou (Trentaduesimi)
<li>  Michel Tavares (Sedicesimi)
<li>  Vijender Singh (Trentaduesimi)
<li>  Darren O'Neill (Quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni

 2011